Der Coupe d’Europe 1995/96 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 38. Auflage fand vom 14. bis zum 16. Juni 1996 in Essen statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Die BF Horster-Eck 1959 gewannen auf heimischen Tischen zum zweiten Mal den Coupe d’Europe vor dem Sporting Club de Portugal aus Lissabon und dem Futebol Clube de Porto.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Essen

Ausscheidungsgruppe in Tilburg (27. und 28. April 1996) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Porto (27. und 28. April 1996) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Saint-Maur/Paris (27. und 28. April 1996) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Palermo (27. und 28. April 1996) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Palma de Mallorca (27. und 28. April 1996) 
Abschlusstabelle

Finalrunde in Essen

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1995/96

Einzelnachweise 

1996
Coupe dEurope 1995/96

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Essen